Volcana – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Volcana – personaggio dei fumetti DC Comics
 Vulcana (Volcana) – personaggio della serie animata Superman